|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hawaï (officieel Hawaii Open) van 2017 vond plaats van 20 tot en met 26 november 2017 in de Amerikaanse plaats Waipio op het Hawaïaanse eiland Oahu. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Catherine Bellis was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Zhang Shuai uit China, die door middel van een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, won de titel. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Zuid-Koreaanse Jang Su-jeong in drie sets. Zhang wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hawaï op haar naam te schrijven, nadat zij in het voorafgaande jaar de finale had verloren. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2017. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Lesley Kerkhove bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Eri Hozumi en Miyu Kato had de tweede zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hozumi speelde samen met Asia Muhammad, met wie zij de finale bereikte.

Het eerste reekshoofd, Han Xinyun en Makoto Ninomiya, kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

De ongeplaatste Taiwanese zussen Hsieh Shu-ying en Hsieh Su-wei wonnen het toernooi. In de op zaterdag 25 november gespeelde finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Eri Hozumi en Asia Muhammad in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Su-wei (de oudste zus) had daarnaast negentien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Shu-ying (de jongste) geen.

De Nederlandse Lesley Kerkhove en Lidzija Marozava uit Wit-Rusland waren als derde geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hawaï 2017
Hawaï